Фе́тлер — фамилия. Известные носители:

 Фетлер, Вильгельм Андреевич (1883—1957) — баптистский пресвитер и миссионер. Редактор религиозного журнала «Гость». Старший брат Р. А. Фетлера.
 Фетлер, Роберт Андреевич (1892—1941) — баптистский пресвитер и миссионер. Редактор журнала «Благовестник». Младший брат В. А. Фетлера.